Centelles steht für:

 Centelles, Gemeinde in der Comarca Osona, Provinz Barcelona, Katalonien, Spanien

Centelles ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Francisco Centelles (* 1961), kubanischer Hochspringer
 Gilabert de Pròixida i de Centelles (1370–1405), valencianischer Dichter und Troubadour